Корогодін Іван Іванович — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Корогодін Максим Васильович — старший сержант цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність».